Мартин Паскалев е български футболист на Локомотив (Пловдив), защитник.

Състезателна кариера 
Юноша е на Локомотив (Пд), но подписва под наем с тима на Спартак (Варна). Завръща се в родния клуб през лятото на 2021 година.

Източници 

Български футболисти
Футболисти от Академия Литекс
Футболисти на Спартак (Варна)
Футболисти на Локомотив (Пловдив)